Северну Кореју 
Јужну Кореју
Кореја, држава која је 1948. године подељена на северни и јужни део
Корејско полуострво

Јужна Кореја
Северна Кореја